Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Общая информация 
Благодаря этому титулу Рафаэль Надаль оформляет т. н. «карьерный Большой шлем» в мужском одиночном разряде.

Сеянные 

  Рафаэль Надаль (Титул)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Новак Джокович (Финал)
  Энди Маррей (Третий раунд)
  Робин Сёдерлинг (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Второй раунд)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Марин Чилич (Второй раунд)
  Михаил Южный (Полуфинал)
  Юрген Мельцер (Четвёртый раунд)
  Николас Альмагро (Третий раунд)
  Иван Любичич (Первый раунд)
  Маркос Багдатис ''(Первый раунд)

<ol start="17">
 Гаэль Монфис ''(Четвертьфинал)
 Джон Изнер ''(Третий раунд)
 Марди Фиш ''(Четвёртый раунд)
 Сэм Куэрри ''(Четвёртый раунд)
 Альберт Монтаньес ''(Четвёртый раунд)
 Хуан Карлос Ферреро ''(Третий раунд)
 Фелисиано Лопес ''(Четвёртый раунд)
 Эрнест Гулбис ''(Первый раунд)
 Станислас Вавринка ''(Четвертьфинал)
 Томас Беллуччи ''(Второй раунд)
 Фернандо Гонсалес (Первый раунд, снятие с турнира)
 Радек Штепанек ''(Первый раунд)
 Филипп Кольшрайбер ''(Второй раунд)
 Хуан Монако ''(Первый раунд)
 Давид Налбандян ''(Третий раунд)
 Ллейтон Хьюитт (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Карстен Болл (Второй раунд)  Джеймс Блейк (Третий раунд)  Бредли Клан (Первый раунд)  Гийом Рюфен (Второй раунд)''

<ol start="5">
 Тим Смычек (Первый раунд)
 Джек Сок (Первый раунд)
 Райан Свитинг (Первый раунд)
 Дональд Янг (Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Ричардас Беранкис (Второй раунд)
  Рик де Вуст (Первый раунд)
  Иван Додиг (Второй раунд)
  Марк Жикель (Первый раунд)
  Андреас Хайдер-Маурер (Первый раунд)
  Райан Харрисон (Второй раунд)
  Роберт Кендрик (Первый раунд)
  Мартин Клижан (Первый раунд)

<ol start="5">
<li> Душан Лойда (Второй раунд)
<li> Адриан Маннарино (Второй раунд)
<li> Кей Нисикори (Третий раунд, снятие с турнира)
<li> Бенуа Пер (Второй раунд)
<li> Петер Полански (Второй раунд)
<li> Милош Раонич (Первый раунд)
<li> Лукаш Росол (Первый раунд)
<li> Жулио Силва (Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Хуан Мартин дель Потро (травма правого запястья)

<li> Жо-Вильфрид Тсонга (травма колена)

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Евгений Королёв (Первый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Первый раунд)
  Эдуардо Шванк (Второй раунд)

<li> Сергей Стаховский (Третий раунд)
<li> Кей Нисикори (Третий раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые